Woodpecker è un termine usato per indicare:

Duga-3, segnale radio militare soprannominato woodpecker a causa del suo caratteristico battito 10 Hz;
Picchiarello, personaggio dei cartoni animati il cui nome originale è Woody Woodpecker;
Woodpecker (sidro), marchio inglese di sidro.